Graptocorixa är ett släkte av insekter. Graptocorixa ingår i familjen buksimmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Buksimmare
Graptocorixa